Abdala steht für:
 Abdala (Vakzin), ein kubanischer COVID-19-Impfstoff

Abdala ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Abdala (1920–1986), uruguayischer Politiker
 
 Edgardo Abdala (* 1978), chilenisch-palästinensischer Fußballspieler
 Pablo Abdala, uruguayischer Politiker und Sohn des Diplomaten Carlos Abdala

Siehe auch:
 Abdalla